Martín Cortés Zúñiga (1533 - 1589), II Marquès de la Vall d'Oaxaca, militar aristòcrata i fill legítim d'Hernán Cortés.
 Martín Cortés (el mestís) (c. 1523 - c. 1595), fill primogènit i natural d'Hernán Cortés amb Malintzi.
 Martín Cortés de Albacar (Bujaraloz, 1510 - 1582), cosmògraf i matemàtic aragonès.